Uttar Pradesh
Andhra Pradesh
Madhya Pradesh
Arunachal Pradesh
Himachal Pradesh

Desambiguação